Adi Shamir (né en 1952), cryptologue israélien, co-inventeur de Rivest Shamir Adleman (RSA) ;
 Igal Shamir (1938- ), violoniste d'origine russo-polonaise ;
 Israël Shamir (né en 1947), écrivain et journaliste suédois d'origine russe, connu pour son anti-sionisme ;
 Yitzhak Shamir (1915-2012), homme politique israélien, ancien premier ministre d'Israël.

Voir aussi 
 Shamir, auteur-compositeur-interprète américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif